Юньси — китайский топоним:
 Юньси (Шиянь) (郧西) — уезд городского округа Шиянь провинции Хубэй
 Юньси (Юэян) (云溪) — район городского округа Юэян провинции Хунань